Шон Дуэйн Мэрион (; родился 7 мая 1978 года в Уокигане, штат Иллинойс, США) — бывший американский профессиональный баскетболист. Играл в НБА за клубы «Финикс Санз», «Майами Хит», «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс»

Биография 
Шон Мэрион играл преимущественно на позиции лёгкого форварда, кроме того иногда выполнял функции тяжёлого форварда. Был выбран в первом раунде под общим девятым номером на драфте НБА 1999 года командой «Финикс Санз». Четыре раза участвовал в матче всех звёзд НБА (2003, 2005—2007). В составе национальной сборной США участвовал на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, где американцы завоевали лишь бронзу. В 2011 году стал чемпионом НБА в составе «Даллас Маверикс».

Сезон 2014/2015 годов 37-летний Мэрион провел в составе «Кливленд Кавальерс», но появлялся на площадке нерегулярно, а после завершения плей-офф заявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Игроки «УНЛВ Раннин Ребелс» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Выпускники Невадского университета в Лас-Вегасе